«Дефенс Форс» — тринидадский футбольный клуб из города Чагуарамас, в настоящий момент выступает в Про-лиге, сильнейшем дивизионе Тринидада и Тобаго. Клуб основан в 1974 году, в него входят военнослужащие Сил обороны Тринидада и Тобаго.

Домашние матчи проводит на стадионе «Хейсли Кроуфорд», вмещающем 27 000 зрителей. «Дефенс Форс» самый титулованный клуб Тринидада и Тобаго, и один из наиболее титулованных клубов в КОНКАКАФ.

Достижения 
 Чемпионат Тринидада и Тобаго:
 Чемпион (20): 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1984, 1985, 1987, 1989, 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1999.
 Кубок Тринидада и Тобаго:
 Обладатель (6): 1974, 1981, 1985, 1989, 1991, 1996.
 Финалист (3): 1995, 1998, 2005.
 Кубок чемпионов КОНКАКАФ:
 Обладатель (2): 1978, 1985.
 Финалист (2): 1987, 1988.
 Карибский клубный чемпионат:
 Обладатель (1): 2001.

Известные игроки 

  Джамилл Боутсуэйн
  Ангус Ив
  Клейтон Инс
  Деворн Джорслинг
  Кевон Картер
  Рейнольд Каррингтон
  Рон Ла Форест
  Деннис Лоуренс
  Джейсон Скотланд
  Ричард Рой
  Аким Роуч
  Карлос Эдвардс
  Хадсон Чарльз

Футбольные клубы Тринидада и Тобаго